La temporada de 2018 del Campeonato de Italia de Fórmula 4 por Abarth fue la quinta temporada del mismo. Empezó el 29 de abril en Imola y acabó el 21 de octubre en Monza después de que siete carreras de tres rondas.

Enzo Fittipaldi, de la escudería Prema Powerteam, fue el ganador del Campeonato de Pilotos, mientras que Prema Powerteam, también ganó el Campeonato de Escuderías.

Equipos y conductores

Calendario de carrera y resultados 
El calendario fue publicado el 22 de octubre de 2017. Por primera vez en la historia del campeonato,  incluya un circuito exterior de Italia con una ronda en Circuito Paul Ricard en Francia.

Resultados del campeonato 
Los puntos se otorgaron a aquellos pilotos que terminaran entre los 10 primeros en cada carrera. Ningún punto estuvo otorgado para posición de pole o vuelta rápida ys los mejores dieciséis resultados fueron contados en el campeonato.

Campeonato de pilotos

Campeonato de novatos

Campeonato de equipo

Notas

Referencias 

Temporadas del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Deportes de motor en 2018